

Patronyme 

 Joseph Radetzky
 Classe Radetzky

Autres 
 Radetzky, un bateau à vapeur à passagers austro-hongrois construit en 1851 dans le chantier naval de Óbuda en Hongrie ;
 Marche de Radetzky :
 La Marche de Radetzky
 La Marche de Radetzky (série télévisée)
 La Marche de Radetzky (roman) ;
 Hôtel Radestski, hôtel de maître à Liège, Belgique